Quatre navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Inazuma :
 le Inazuma, un destroyer de classe Ikazuchi lancé en 1899 et détruit en 1910 ;
 le Inazuma, un destroyer de classe Akatsuki lancé en 1932 et coulé en 1944 ;
 le Inazuma, un destroyer d'escorte de classe Ikazuchi lancé en 1955 et détruit en 1983 ;
 le Inazuma, un destroyer de classe Murasame lancé en 1998 et toujours en service.

Inazuma